On trouvera ci-après l’escalafón des matadors de l’année 2000, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, puis par le nombre de taureaux combattus.

Voir aussi 
 Escalafón
 Escalafón général
 L’escalafón 1998
 L’escalafón 1999
 L’escalafón 2001
 L’escalafón 2002
 L’escalafón 2003
 L’escalafón 2004
 L’escalafón 2005
 L’escalafón 2006
 L’escalafón 2007
 L’escalafón 2008
 L’escalafón 2009
 L’escalafón 2010
 L’escalafón 2011
 L’escalafón 2012
 L’escalafón 2013
 L’escalafón 2014
 L’escalafón 2015
 L'escalafón 2016
 L’escalafón 2017
 L’escalafón 2018

Escalafón